Kadidiatou Diani (Ivry-sur-Seine, 1995. április 1. –) francia női válogatott labdarúgó. A Paris Saint-Germain játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatban 
Kadidiatou Diani 2010-ben a FCF Juvisy színeiben debütált a első osztályban. 19 éves koráig felváltva állt rendelkezésére klubjának korosztályos és felnőtt csapatainál. 2012-ben a hazai rivális Olympique Lyon ellen mutatkozott be a Bajnokok Ligájában. Az elődöntő visszavágó mérkőzésén a 84. percben első gólját is megszerezte a nemzetközi porondon. A 2014–2015-ös szezont követően vált klubja egyik alap pillérévé.

2017 nyarán elhagyta a Juvisy-t és hároméves szerződést kötött a Paris Saint-Germain együttesével.

A válogatottban 
Tagja volt a 2012-es azerbajdzsáni világbajnokságon győzedelmeskedő U17-es és a 2013-as U19-es Európa-bajnok válogatottnak, ahol az elődöntőben Németország ellen duplázott.

Részt vett a 2016-os olimpiai játékokon, valamint a 2015-ös és a 2019-es világbajnokságon.

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
 Francia kupagyőztes (4):
 Paris Saint-Germain (1): 2018
 Francia bajnoki ezüstérmes (2):
 Paris Saint-Germain (2): 2017–2018, 2018–2019

A válogatottban 

U20-as világbajnoki bronzérmes (1): 2014
U17-es világbajnoki aranyérmes (1): 2012
U19-es Európa-bajnoki aranyérmes (1): 2013
U17-es Európa-bajnoki ezüstérmes (1): 2012
SheBelieves-kupa győztes (1): 2017

Klubcsapatokban 
2020. szeptember 25-el bezárólag

A válogatottban
2020. szeptember 18-cal bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1995-ben született személyek
Francia női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Francia olimpikonok
A 2016. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2015-ös női világbajnokság labdarúgói
A 2019-es női világbajnokság labdarúgói
A Paris FC női labdarúgói
A Paris Saint-Germain női labdarúgói